Występy pierwszej drużyny Garbarni w krajowych rozgrywkach w piłce nożnej.

Mistrzostwa kraju 
Poziom rozgrywek:

Uwagi

Bibliografia 
 
 WikiPasy - Encyklopedia KS Cracovia on line
 History of the Polish League
 Rotter Jan: Garbarze 1921-1971
 Stanisław Chemicz: Piłka nożna w okupowanym Krakowie

Garbarnia Kraków
Krakowskie kluby w rozgrywkach piłkarskich